Чемпионат мира по полётам на лыжах — это соревнование для прыгунов с трамплина, которое проводится раз в два года по четным годам. Чемпионат проходит на лыжных трамплинах, у которых K-пойнт более 185 метров. В отличие от обычных прыжков с трамплина, чемпион мира по полётам на лыжах определяется после четырех прыжков. 40 претендентов прыгают в первой попытке, 10 худших исключаются из соревнований, а оставшиеся 30 прыгунов соревнуются ещё в трех попытках. Спортсмен, набравший больше всего очков после четырех прыжков, объявляется чемпионом мира. В 2004 году FIS ввела командный турнир между сборными командами, состоящий из двух прыжков.

Места проведения

Призёры

Командное первенство

Медальная таблица

См. также 
 Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Ссылки 
 Официальный сайт FIS 

Полёты на лыжах